Die Spielzeit 1992/93 war die 44. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball.

Modus 
Gespielt werden von den 10 Teams eine Hauptrunde zu je 18 Spielen.  

Anschliessend Spielen die ersten 6 um in einer Doppelrunde zu je 10 Spielen den Schweizermeiste Titel.

Die Schlechtesten 4 Teams spielen eine Doppelrunde zu je 6 Spielen gegen den Abstieg.

Hauptrunde

Finalrunde

Meisterrunde

Abstiegsrunde

Entscheidungsrunde

Schweizermeister

1. Schweizermeistertitel für den BSV Borba Luzern

Einzelnachweise 

1992_1993
Handballsaison 1992/93